The Omen - primeiro de uma série de filmes traduzidas no Brasil como A Profecia
 Damien: Omen II (Damien: A Profecia 2)
 Omen III: The Final Conflict (A Profecia III - O Conflito Final)
 Omen IV: The Awakening (A Profecia IV - O Despertar)
 The Omen (2006) - filme de 2006 baseado no livro (remake de The Omen)
 A Profecia Celestina, livro (1993) de James Redfield
 A Profecia (álbum), de Bonde da Stronda (2011)

Ver também
 

Desambiguações de artes